Елайджа Віннінґтон (англ. Elijah Winnington, 5 травня 2000) — австралійський плавець.
 Елайджа Вуд, Ела́йджа Джо́рдан Вуд (англ. Elijah Jordan Wood; нар. 28 січня 1981, Сідар-Рапідс, Айова, США) — американський актор.
 Елайджа Літана (англ. Elijah Litana, нар. 5 грудня 1970) — замбійський футболіст, що грав на позиції захисника, зокрема за саудівський «Аль-Хіляль».
 Елайджа Годвін (1 липня 1999(1999-07-01), Ковінгтон, Джорджія, США) — американський легкоатлет, що спеціалізується на спринті, олімпійський медаліст 2020.
 Елайджа Вільямс (англ. Elijah Williams; 7 жовтня 1809, Бристоль — 8 вересня 1854, Лондон) — помітний англійський шахіст середини 19-го століття.
 Елайджа Муденда, Елайджа Хаатуакалі Каїба Муденда (англ. Elijah Haatuakali Kaiba Mudenda; 6 червня 1927 — 2 листопада 2008) — замбійський політичний діяч.